

Patronyme
 Gustave Bahoken, (1979- ), est un footballeur camerounais. 
 Paul Bahoken, (1955- ), est un ancien footballeur camerounais.
 Stéphane Bahoken, (1992- ), est un footballeur franco-camerounais.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme